Esbaum ist der Ortsname von

 Esbaum (Kirchdorf), Ortsteil der Gemeinde Kirchdorf, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Esbaum (Riedering), Ortsteil der Gemeinde Riedering, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Esbaum (Rohrdorf), Ortsteil der Gemeinde Rohrdorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Esbaum (Seeon-Seebruck), Ortsteil der Gemeinde Seeon-Seebruck, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch:
 Eßbaum
 Essbaum